Robert Wilson
 Robert Wilson (1803–1870) amerikai szenátor Missouri államból
 Robert Wilson (1934) angol krikettjátékos
 Robert Wilson (1935) olimpiai ezüstérmes kanadai evezős
 Robert Wilson (1939) amerikai evezős, olimpikon
 Robert Wilson (1941) amerikai avantgárd színházrendező
 Robert Wilson (1954) kanadai bobos, olimpikon

hasonló nevűek
 Sir Robert Thomas Wilson (1777–1849) brit tábornok, politikus
 Robert R. Wilson (1914–2000) amerikai fizikus, szobrász, építész, a Manhattan projekt közreműködője
 Robert Woodrow Wilson (1936) Nobel-díjas amerikai fizikus, a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás társfelfedezője
 Robert B. Wilson (1937) közgazdasági Nobel-díjas amerikai közgazdász
 Robert Charles Wilson (1953) Hugo-díjas kanadai sci-fi-író